Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex López Morón che ha battuto in finale Emanuel Couto 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Rogier Wassen (secondo turno)
 Álex López Morón (Campione)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Jean-René Lisnard (quarti di finale)
 Diego Moyano (primo turno)
 Patrik Fredriksson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1999